Paragua, nom espanyol de l'illa de Palawan
Província de Paragua, després Província de Palawan, a les Filipines
Província de Paragua del Nord, província espanyola de les Filipines
Província de Paragua del Sud, província espanyopla de les Filipines
 Paragua, riu de Bolívia
 Paragua, riu de Veneçuela